Brainin - un nume evreu rus (Брайнин, de asemenea Brainen, Brajnin, Braynen, Breinin), în Europa, printre evrei, a adoptat creștinismul, cunoscut sub numele de Brainin cu 1 jumătate a secolului al 18-lea, și se poate referi la:

 Boris Brainin (Sepp Österreicher, 1905-1996), poet și traducator austriac (:de: Boris Brainin)
 Danny Brainin (?-?), actor de film (Xtro, Yentl, Street Smart)
 David Brainin (1905-1942), pictor și dansatoare francez, a murit în Auschwitz 
 Elisabeth Brainin (1949), psihanalistul și scriitoare științifice austriacă 
 Fritz (Frederick) Brainin (1913-1992), poet austriac-american
 Grégoire Brainin, (Moineau, 1933) poet și filosof francez 
 Harald Brainin (1923-2006), poet și scriitor austriac (:ru: Харальд Брайнин)
 Jerome (Jerry) Brainin (1916-2000), compozitor american de jazz, autor al unui cântec :en: The Night Has a Thousand Eyes (1948), care a devenit un standard de jazz 
 Max Brainin (1909-2002), artistul comercial austriac-american 
 Norbert Brainin (1923–2005), violonistul austriac-englez, fondator al Cvartet Amadeus (:en: Norbert Brainin și :en: Amadeus Quartet)
 Peter Brainin (?-?), saxofonistul și compozitor american
 Reuben Brainin (1862–1939), publicistul, biograful și figură publică ebraică (:en: Reuben Brainin)
 Simon Brainin (1854-?), medicul rus-american și figură publică (:en: Simon Brainin)
 Teodor Brainin (1905-?), actor de film rus, film mai renumite: :en: Benya Krik (1926) (:ru: Теодор Брайнин)
 Valeri Brainin (1948), muzicolog, manager de muzică și poet rus-german 

Un alt mod de a scrie:

 Bob Brainen (?-?), disc jockey american (:en: WFMU)
 Raymond Breinin (1910-2000), artistul și proiectantul rus-american
 Zofia (Sofie, Sophie) Röhr-Brajnin (1861-1937), soprană poloneză-germană

Note 

Nume de familie ruși
Nume de familie evreiești
Evrei ruși